Констанций (Constantius; на гръцки: Konstantios) може да се отнася за:

 Констанций I Хлор, западноримски римски император 305–306
 Юлий Констанций, син на западноримския император Констанций Хлор
 Констанций II, римски император 337–361
 Констанций III, западноримски император 421
 Констанций Гал, римски император 351–354
 Флавий Констанций, римски консул 327 г.
 Констанция (дъщеря на Констанций II) (+ 383 г.), съпруга на император Грациан
 Флавий Юлий Попилий Непоциан Констанций (+ 350 г.), император, племенник на Константин Велики
 Констанций от Лауриакум, епископ на Lauriacum в Австрия
 Констанций от Лион, поет, свещеник и оратор, 5 век
 Констанций от Перуджа (+ 170 г.), християнски мъченик и Светия